Helcomyza är ett släkte av tvåvingar. Helcomyza ingår i familjen Helcomyzidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Helcomyza